Esistono più comuni francesi con questo nome

Charroux – Allier
Charroux – Vienne